Rimi – area a governo locale (local government area) della Nigeria
 Rimi – villaggio del Nepal
 Vincenzo Rimi – criminale italiano